Warta steht für:
 den deutschen Namen der Gemeinde Stráž nad Ohří in Tschechien
 den Namen einer polnischen Versicherung (TUiR Warta)
 Warta (Łódź), eine Stadt in der Wojewodschaft Łódź
 Warta (Wüstung), eine Wüstung bei Bad Bibra
 den polnischen Namen des Flusses Warthe

Warta ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Warta (* 1969), österreichischer Schauspieler
 Raimund Warta (1905–1986), österreichischer Schauspieler, Schnittmeister, Dokumentarfilmer und Drehbuchautor

Siehe auch:

 Varta
 Wartha